Agudo (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real in de regio Castilië-La Mancha
 Agudo (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul